Дайтон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дайтон, Денис (1792—1827) — британский художник.
 Дайтон, Джон (1909—1989) — британский сценарист.

Топоним 
 Дайтон (Канзас) — поселение в штате Канзас (англ.).
 Дайтон (Массачусетс)  — поселение в штате Массачусетс (англ.).

Другое 
 Дайтон-рок — камень поблизости от Дайтона, штат Массачусетс.